Let's Dance může být:

 Let's Dance (album) – album Davida Bowieho z roku 1983
 Let's Dance (píseň, David Bowie) – titulní píseň z alba
 Let's Dance (píseň, Chris Rea) – píseň Chrise Rea z roku 1987
 Let's Dance (píseň, Chris Montez) – píseň Chrise Monteze z roku 1962
 Let's Dance (film, 1950) – film z roku 1950
 Let's Dance (film, 2006) – film z roku 2006